Детская — многозначный термин:

 Детская — комната для проживания ребёнка (детей)
 Детская — остановочный пункт маршрута Москва — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги.